Mandarínština může znamenat:

 Mandarínština (dynastická Čína) – jazyk používaný státními hodnostáři (mandaríny) za dynastií Ming a Čching
 Mandarínština – nesprávný název (anglicismus) pro standardní čínštinu 
 Mandarínština – nesprávný název (anglicismus) pro severočínské dialekty